Калле Ялканен (; 10 мая 1907, Суоненйоки, Великое княжество Финляндское — 5 сентября 1941, Лемболово, Ленинградская область) — финский лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира.

Карьера 
На Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене, завоевал золотую медаль в эстафетной гонке, в которой бежал последний этап и сумел отыграть на нём 1,5 минутное отставание от лидировавших норвежцев, и выиграв в итоге у них на финише 6 секунд. В гонке на 18 км был лишь 12-м.

На чемпионате мира-1937 в Шамони, завоевывал две серебряные медали, в гонке на 18 км и эстафете. На следующий год на чемпионате мира 1938 года в Лахти стал чемпионом в гонке на 50 км и бронзовым призёром в гонке на 18 км.

Ялканен погиб в сентябре 1941 года на советско-финском фронте второй мировой войны, подорвавшись на мине близ деревни Лемболово.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1936 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)
Участники Второй мировой войны (Финляндия)